Con il nome di Palazzo della Prefettura ci si può riferire ai seguenti palazzi:

Palazzo della Prefettura all'Aquila
Palazzo della Prefettura a Napoli
Palazzo della Prefettura a Salerno
Palazzo della Prefettura a Reggio Calabria
Palazzo Vincentini, sede della prefettura di Rieti
Palazzo della Prefettura a Potenza
Palazzo della Prefettura a Saint-Denis
Palazzo della Prefettura a Treviso
Palazzo della Prefettura a Torino

Altri palazzi italiani, sede di Prefettura, sono chiamati Palazzi del Governo